Новопроложенная улица — улица в различных населённых пунктах России.

Россия 
 Новопроложенная улица — улица в Вселовожске.
 Новопроложенная улица — улица в Санкт-Петербурге, в посёлке Горелово.
 Новопроложенная улица — улица в Луге.
 Новопроложенная улица — улица в Мончегорске.

См. также